est un genre éteint de sauropodes Lithostrotia, faisant peut-être partie des Saltasauridae, découvert dans la formation Hornitos de la province d'Atacama, au Chili. Ce genre comporte une seule espèce connue, , décrite en 2021.

Découverte et dénomination 
L'holotype a été découvert en 1993 à Quebrada La Higuera, à environ 75 km au sud de Copiapó. Le matériel fossile a été brièvement mentionné par Rubilar-Rogers & Gutstein en 2012 et s'est avéré ne pas être rattaché au genre Atacamatitan. En 2021, Arackar licanantay a été nommé et décrit par David Rubilar-Rogers et al. Arackar signifie « squelette » en Kunza.

L'holotype, SNGM-1, a été trouvé dans une couche de la  au Chili qui remonte à la période du Crétacé supérieur (étages Campanien - Maastrichtien). Il comprend les vertèbres du cou et du dos, ainsi qu'un humérus, un fémur et un ischion. Il appartenait à un juvénile et est actuellement le spécimen le plus complet de sauropode trouvé au Chili.

Le nom binomial complet, Arackar licanantay, se traduit par « os des Atacaméniens » dans la langue Kunza.

Description 
L'holotype représente un petit individu dont la longueur corporelle est estimée à environ 6,30 m de long. La taille d'un Arackar adulte est inconnue.

Certaines caractéristiques distinctives ont été identifiées par Rubilar-Rogers et al. Le creux entre l'apophyse articulaire antérieure et le corps vertébral est haut et large. Le creux, entre la parapophyse et la lame entre l'apophyse articulaire antérieure et le corps vertébral, s'étend sur toute la partie antérieure du socle de l'arc neural, mais pas au-dessus du canal rachidien. Les processus articulaires postérieurs sont plus étroits que l'épine neurale. Les crêtes entre l'épine neurale et les processus articulaires postérieurs sont réduites et plus courtes que la facette du processus articulaire postérieur.

Classification 
Arackar a été placé chez les Titanosauria au sein des Lithostrotia en 2021, en tant que taxon sœur d'Isisaurus. Ensemble, ils forment un clade frère des Rapetosaurus, au sein des Saltasauridae. Le cladogramme de Rubilar-Rogers et al. (2021) est illustré ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie au Chili